Abbaye du Saint-Esprit peut désigner :
 abbaye du Saint-Esprit, de l'Ordre des Célestins, est située à Sulmona, dans les Abruzzes en Italie ;
 abbaye du Saint-Esprit de Mvimwa, de la Congrégation des bénédictins missionnaires de Sainte-Odile, est située au sud-ouest de la Tanzanie ;
 abbaye Notre-Dame du Saint-Esprit, de l'Ordre cistercien de la Stricte Observance, est située à Conyers, en Géorgie (États-Unis) ;
 abbaye du Saint-Esprit, à Caltanissetta en Sicile.